Het seizoen 2012/13 van de DFB-Pokal, het Duitse voetbalbekertoernooi voor clubteams bij de mannen, begon op 17 augustus en eindigde op 1 juni met de finale in het Olympiastadion in Berlijn.

De titelverdediger was Borussia Dortmund. De recordbekerhouder, Bayern Munchen, veroverde voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis de DFB-pokal door drievoudigwinnaar VfB Stuttgart in de finale met 3-2 te verslaan. Voor de negende keer werd ook de ‘dubbel’ behaald. Na de eerder behaalde landstitel en de eindzege in de UEFA Champions League 2012/13 werd Bayern met de bekerzege tevens de zevende club die de treble op hun naam schreef. De bestemde plaats van de bekerwinnaar in de UEFA Europa League 2013/14 wordt door verliezend finalist Stuttgart ingevuld.

Deelname 
In totaal 64 clubs waren gerechtigd deel te nemen aan deze 70e editie van dit bekertoernooi (inclusief de Tschammer-beker). Dit waren de 18 Bundesliga-clubs, de 18 clubs van de 2. Bundesliga, De eerste vier clubs van de 3. Liga, de 21 bekerwinnaars van de Landesverbände en de drie bekerfinalisten van Beieren, Neder-Saksen en Westfalen van het seizoen 2011/12.

Kalender 
 1e ronde: 17-20 augustus 2012
 2e ronde: 30-31 oktober 2012
 3e ronde: 18-19 december 2012
 Kwartfinale: 26-27 februari 2013
 Halve finale: 16-17 april 2013
 Finale: 1 juni 2013

Eerste ronde 
De loting vond plaats op 23 juni. De wedstrijden werden gespeeld van 17 t/m 20 augustus.

Tweede ronde 
De loting vond plaats op 25 augustus. De wedstrijden werden gespeeld op 30 en 31 oktober.

Derde ronde
De loting vond plaats op 4 november. De wedstrijden werden gespeeld op 18 en 19 december.

Kwartfinale
De loting vond plaats op 19 december. De wedstrijden werden gespeeld op 26 en 27 februari.
De volgende teams hebben zich weten te kwalificeren.

Halve finale

Finale
De wedstrijd werd op 1 juni gespeeld in het Olympiastadion te Berlijn.

Wedstrijd

Zie ook
 Bundesliga 2012/13
 2. Bundesliga 2012/13
 Finale DFB-Pokal 2013

DFB-Pokal naar seizoen
DFB-Pokal